Атис (Atys, също Attis) може да се отнася за:

 Атис, цар на Алба Лонга
 Атис (цар на Лидия), цар на Меония (Лидия)
 Атис (син на Крез), син на Крез, цар на Лидия
 Атис (митология), бог, красив юноша от Фригия